Baigneaux puede referirse a: 

 Baigneaux (Eure y Loir), comuna francesa situada en Eure y Loir.
 Baigneaux (Gironda), comuna francesa situada en Gironda.
 Baigneaux (Loir y Cher), comuna francesa situada en Loir y Cher.